HG, Hg eller hg kan syfta på:

 Hg – det kemiska symbolen för kvicksilver
 hg – en massenhet, se hektogram
 Hg och Hg2 - två svenska ellok